

Sigle 
 Valencia Club de Fútbol – società calcistica spagnola
 Visual Component Framework – progetto open source
 Voltage-controlled filter – filtro controllato in tensione

Codici 
 VCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valcheta (Argentina)

Informatica 
 .VCF – estensione del formato di file vCard
 VCF – formato di file di testo usato per descrivere variazioni di sequenza di DNA